Леване́вский, также Левоневский (, ) — русская, белорусская и польская фамилия; образована от имени Леон ().

Известные носители

Леваневский 
 Леваневский, Александр Александрович (1842—1921) — российский генерал от артиллерии.
 Левоневский, Анатолий Феликсович (1884—1917) — российский учёный, исследователь детской психологии.
 Леваневский, Владимир Михайлович — российский военный, Георгиевский кавалер, подполковник.
 Леваневский, Дмитрий Анатольевич (1907—1988) — советский писатель.
 Леваневский, Сигизмунд Александрович (1902—1937) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Леваневский, Юзеф Александрович (1899—1933) — российский и польский авиатор.

Левоневский 
 Левоневский, Валерий Станиславович (род. 1963) — белорусский политический и общественный деятель, бывший политический заключённый.
 Левоневский, Владимир Валерьевич (род. 1986) — белорусский общественный деятель, председатель Стачечного комитета (2004—2006).

Другое 
 «Леваневский» — тип советских речных пассажирских теплоходов.
 «Леваневский с надпечаткой» — филателистическое название авиапочтовой марки СССР с портретом лётчика С. А. Леваневского.

Примечания